Scaritinae é uma subfamília de coleópteros da família Carabidae.

Tribos
 Tribo Carenini MacLeay, 1887
 Tribo Clivinini Rafinesque, 1815
 Tribo Dalyatini Mateu, 2002
 Tribo Dyschiriini Kolbe, 1880
 † Tribo Palaeoaxinidiini MacLeay, 1991
 Tribo Pasimachini Putzeys, 1867
 Tribo Promecognathini LeConte, 1853
 Tribo Salcediini Alluaud, 1930 (1929)
 Tribo Scaritini Bonelli, 1810

 
Subfamílias de carabídeos